Слюда — деревня в Нагайбакском районе Челябинской области. Входит в состав Фершампенуазского сельского поселения.

Деревня основана после Великой Отечественной войны, когда в этих местах началась разработка месторождение слюды.

География 
Расположена в южной части района, на берегу реки Ташбутак. Расстояние до районного центра, Фершампенуаз, 15 км.

Население 

(в 1983—272, в 1995—282)

Улицы 
 Животноводческая улица
 Улица Механизаторов
 Новая улица
 Производственная улица
 Улица Строителей
 Школьная улица

Инфраструктура 
Горнодобывающая промышленность

Транспорт 
Автодорога областного значения 75К-174 и просёлочные дороги. Автобусное сообщение. Остановка общественного транспорта

Примечания 

Населённые пункты Нагайбакского района